Golder est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d'Or du Taureau, Ox apparait  dans le manga Saint Seiya: Exil of Divins (sequel et prequel officiel de Saint Seiya).

Histoire 
Le personnage de Ox apparait dans le manga Exil of Divins, sequel et prequel de l’œuvre principale Saint Seiya, qui a également été fait par Masami Kuramada. Il raconte l'histoire de la précédente guerre sainte du  et du voyage à travers le temps et l'espace que firent Athéna et les chevaliers de bronze du  afin de sauver Seiya.

Sa première apparition est dans le volume 2, il cherche alors à punir Shion et  Reinji, tous les deux jeunes chevaliers d'Or inexpérimentés, qui ont tenté de tuer Hadès et ont échoué lamentablement, ce moment sera aussi sa première rencontre avec Tenma, le chevalier de bronze de Pégase. À cette occasion est révélé qu'il a une relation amicale avec Izo, le Chevalier d'Or du Capricorne.
Peu de temps après, Ox interfère dans la course pour les douze maisons de Tenma et Andromède. Les deux, atteint la deuxième maison du zodiaque Ox qui est le dépositaire, le fardeau spiegono de danger et le Grand Temple d'Athéna et de la trahison du Grand Prêtre et le cardinal, à la fois face à Hadès. Initialement ne croyaient pas leurs mots, et est réticent à passer les deux, cependant Ox remarque qu'ils disent la vérité et ainsi les encourage à poursuivre leur course, leur permettant de surmonter la deuxième maison. Plus tard, Ox pour protéger le sanctuaire d'Athéna, les affrontements avec certains Specter d'Hadès, tuant quatre avec une seule Grande Corne, puis les combats dans la seconde maison des Zodiac contre Suikyô de Garuda, l'un des trois échantillons de l'enfer. Dans la grande bataille, le chevalier de la Taureau semble d'abord avoir la haute main, avec ses attaques endommager l'armure de Suikyô et ça fait mal, mais a été touché par la technique secrète de l'adversaire, les lances de glace du Lotus Blanc, qui le tue forer immédiatement le gold cloth.
Ikki Phoenix qui vient dans la deuxième maison peu après, va le trouver OX mort mais debout, toujours en mode d'attaque, comme si le chevalier d'or voulait continuer à défendre sa maison, même après la mort.

Armure 

L’armure du Taureau représente la constellation du Taureau qui fait référence au Taureau crétois de la mythologie Grecque.

Techniques 

 Corne du Taureau (Great Horn)
C'est la même technique utilisée par son successeur Aldébaran du Taureau.
Pour son exécution, Ox croise ses bras et rassemble sa cosmo-énergie. Ensuite, il ouvre ses bras libérant ainsi une attaque puissante et dévastatrice.

Temple 
Ox garde le Temple du Taureau Doré (Kingyuukyuu dans la version originale, maison du Taureau en version française).

Notes 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro